Pilocintractia är ett släkte av svampar. Pilocintractia ingår i familjen Anthracoideaceae, ordningen Ustilaginales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar,  och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pilocintractia